Bischofferode ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Bischofferode (Ellrich), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Bischofferode (Am Ohmberg), Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Bischofferode (Spangenberg), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen